Outlander – serie letteraria
 Outlander – serie televisiva statunitense del 2014, ispirata dall'omonima saga letteraria
 Outlander - L'ultimo vichingo – film del 2008 diretto da Howard McCain
 Outlander – videogioco del 1992 pubblicato da Mindscape
 Mitsubishi Outlander – crossover SUV della Mitsubishi